

Letteratura 
Venere in pelliccia, romanzo del 1870 di Leopold von Sacher-Masoch

Cinema 
Venus in Furs, film diretto da Jesús Franco

Musica 
Venus in Furs, gruppo musicale
Venus in Furs, brano musicale dei Velvet Underground
Venus in Furs, brano presente nell'album Black Masses degli Electric Wizard